Эйснер (варианты написания латиницей: Eisner, Eysner, Eissner, Eißner; варианты передачи кириллицей: Айснер, Эйзнер) — фамилия немецкого происхождения. Встречается также у евреев и чехов.

Известные носители:
 Эйснер, Алексей Владимирович (1905—1984) — русский поэт, переводчик, прозаик.
 Эйснер, Владимир Эвальдович — советский и российский кинорежиссер-документалист, сценарист, продюсер.
 Эйснер, Бруно (1884—1978) — австрийско-немецкий пианист, педагог.
 Эйснер, Жюльенн (1899—1947) — французская разведчица, агент Управления специальных операций и деятельница французского Движения Сопротивления.
 Эйснер, Курт (1867—1919) — немецкий политик и журналист.
 Эйснер, Лотта (1896—1983) — немецкий и французский кинокритик, историк кино, писательница.
 Эйснер, Мария — фотограф, фотоагент, одна из основательниц Magnum Photos.
  (1889—1958) — чешский литературовед, лингвист, переводчик, публицист и поэт.
 Эйснер, Роберт (1922—1998) — американский экономист.
 Цеткин, Клара (урожденная Эйсснер; 1857—1933) — немецкий политик, деятель немецкого и международного коммунистического движения.
 Эйснер, Фёдор Фёдорович (1916—1986) — учёный, зоотехник, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1970).
 Эйснер, Ян (1885—1967) — чешский историк и археолог
 Хиль Эйснер, Фернандо Мигель (1953—2020) — уругвайский римско-католический религиозный деятель, епископ Сальто